Ел Синкуента има више значења:

 Ел Синкуента, Ел Гвајакан (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Синкуента, Ла Хоја (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Синкуента (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Синкуента (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Синкуента (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику